virág, a botanikában az egyik fajta növényi szaporító szerv
 virág, fás vagy lágy szárú növényből leszakított vagy levágott dekoratív növényi rész, mely (esetleg az ággal és a levelekkel együtt) általában tartalmazza a botanikai értelemben vett virágot is; vágott virág, virágszál
 virág, az olyan lágy szárú növényfajok valamelyike, melyek dekoratív virággal rendelkeznek (pl. vadvirág, mezei virág, kerti virág), kertészeti fogalom
 Virág, magyar női keresztnév
 Virág, magyar közszóból keletkezett családnév